Шор — один з різновидів кавказького сиру.
 Шор (сор) — різновид солончаку.

Прізвище 

Шор — англійське та єврейське прізвище.

 Джон Шор (бл. 1662–1752) — винахідник камертона.
 Джон Шор (1751–1834) — англійський генерал-губернатор Індії.
 Шор Михайло Львович — російський кінорежисер.
 Шор Георгій Володимирович (1872–1948) — радянський патолог.
 Шор Натан Беньямінович (1897–1918) — поет-футурист, інспектор Одеського карного розшуку, брат Осипа Шора.
 Шор Наум Зуселевич (1937–2006) — український кібернетик
 Шор Осип Беньямінович (1899–1978) — прототип Остапа Бендера, брат Анатолія Фіолетова.
 Шор Володимир Юхимович (1917–1971) — російський перекладач.
 Говард Шор — канадський композитор. Написав музику до трилогії Пітера Джексона «Володар перснів»
 Девід Шор — письменник, сценарист канадського походження.
 Ілля Шор (1904—1961) — американський художник єврейського походження, живописець, ювелір, гравер, скульптор та книжковий ілюстратор.
 Пітер Шор — американський фізик-теоретик.